Многодневная гонка Джо Мартина () — шоссейная многодневная велогонка, с 1978 года проводящаяся в американском городе Фейетвилл, штат Арканзас. 

До 1989 года имела название Весенняя классика Фейетвилла (Fayetteville Spring Classic), после чего была переименована в честь директора гонки Джо Мартина, который умер годом ранее. Первоначально многодневка проводилась как любительская, в 2006 году получила статус соревнования национального уровня, а в 2015 году стала полупрофессиональной гонкой, войдя в календарь UCI America Tour под категорией 2.2.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Гонка Джона Мартина на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки в США
Спортивные соревнования в Арканзасе
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1978 года